Masberg ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Masberg (* 1982), deutscher Regisseur und Fantasy-Autor
 Ullrich Masberg (1947–2011), deutscher Maschinenbauer

Siehe auch:
 Maasberg